Oefele ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys von Oefele (1786–1854), königl. bayrischer Regierungsrat und Schriftsteller
 Andreas Felix von Oefele (1706–1780), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Felix von Oefele (1861–1955), deutsch-US-amerikanischer Arzt und Medizinhistoriker
 Clemens von Oefele (1746–1825), bayerischer Staatsbeamter
 Edmund von Oefele (1843–1902), bayerischer Historiker 
 Franz Ignaz Oefele (1721–1797), deutscher Maler
 Josef Oefele (* 1961), deutscher Langstreckenläufer